НБА в сезоне 2006/2007 — стал 61 сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. Он начался 31 октября 2006 года и продолжался до 18 апреля 2007 года.

Драфт 
Драфт НБА 2006 года прошёл в «Мэдисон-Сквер-Гарден» (Нью-Йорк) 28 июня. Первым номером был выбран итальянский форвард Андреа Барньяни, оказавшийся в «Торонто Рэпторс». Церемония драфта демонстрировался в США на канале ESPN и ещё в 202 странах.

Межсезонье 
Перед началом сезоном четыре команды НБА — «Финикс Санз», «Филадельфия-76», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Сан-Антонио Спёрс» участвовали в турнире NBA Europe Live Tour, в котором они играли с пятью европейскими командами. Турнир проходил в Европе, общий счёт игр с командами Старого Света составил 6-2 в пользу команд НБА.

Второй год команда «Хорнетс» играла свои домашние матчи в двух городах — Нью-Орлеан (штат Луизиана) и Оклахома-сити (штат Оклахома). «Хорнетс» планируют вернуться в Нью-Орлеан на постоянные игры в сезоне 2007/2008.

Единственными днями в течение регулярного сезона, когда не проводились игры стали 23 ноября (День благодарения), 24 декабря (сочельник), 16-19 февраля (уикенд матча всех звёзд) и 2 апреля 2007 года.

Регулярный чемпионат 
Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации стартовал 31 октября. В первом же матче сезона «Майами Хит» уступил «Чикаго Буллз» с разницей в 42 очка. Такого крупного поражения не терпел ещё ни один действующий чемпион в стартовых поединках чемпионата. До этого самое крупное поражение было 29 октября 1982 года, когда «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Сиэтлу» с разницей 15 очков (117:132). «Добро пожаловать в реальность. Сегодня игра была абсолютно односторонней», — сказал после матча главный тренер «Майами» Пэт Райли.

8 декабря 2006 года состоялся самый результативный матч сезона. Поединок «Нью-Джерси Нетс» и «Финикс Санз» закончился со счётом 161:157 в пользу гостей. Победителя смог определить только второй овертайм. По ходу матча лидер сменялся 34 раза. «Я думаю, что мы можем вернуться домой, включить телевизор и увидеть классику НБА. Это лучшая игра из тех, что я видел в своей карьере», — сказал после встречи главный тренер «Финикса» Майк д’Энтони. Этот матч стал четвёртым по результативности за всю историю НБА. Последний из них состоялась в феврале 1983 года, когда «Детройт Пистонз» победили «Денвер Наггетс» со счетом 186:184 по итогам трех овертаймов.

Начав играть сезон с новыми синтетическими мячами, изготовленными из специального микроволокна и которые должны были способствовать наилучшему сцеплению с рукой, НБА в декабре 2006 года решило отказаться от этой новинки. С 1 января 2007 года все матчи вновь проводились кожаным мячом. Игроки начали жаловаться на новый мяч еще на предсезонных сборах, отмечая другой отскок мяча от паркета и от щита. «Самая главная вещь для нас — это мяч. Вводите дресс-код, делайте длиннее или короче наши шорты, но мяч оставьте в покое», — сказал игрок клуба «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс.

Незадолго до окончания матча между «Нью-Йорком» и «Денвером», состоявшегося 16 декабря в Мэдисон Сквер Гардене, на площадке завязалась массовая потасовка с участием 10 баскетболистов обоих клубов. Главным зачинщиком драки стал защитник хозяев Мэрди Коллинз, грубо сфоливший на Джей Ар Смите: он обхватил оппонента за шею, когда тот пытался совершить бросок по кольцу. Реакция последовала незамедлительно: в конфликт сразу же вступили форвард «Денвера» Кармело Энтони и защитник «Нью-Йорка» Нэйт Робинсон, а затем и почти все остальные игроки команд. В итоге 10 баскетболистов были удалены с площадки, а затем, руководством НБА, на них были наложены санкции: Кармело Энтони дисквалифицирован на 15 матчей (максимально возможное наказание), Нэйт Робинсон («Нью-Йорк») и Джей Ар Смит («Денвер») — на 10 игр каждый, Мэрди Коллинз («Нью-Йорк») — на шесть матчей, Джаред Джеффрис («Нью-Йорк») — на четыре, Джером Джеймс и Нене — на один матч каждый за самовольный выход на площадку во время перебранки. Одной из главных причин драки считалось оставление главным тренером гостей Джорджом Карлом на площадке основной состав, когда судьба поединка была уже решена: в момент фола Коллинза — за 1.15 до финальной сирены — «Денвер» вел с разницей «+19».

Обменом сезона стал переход из «Филадельфии» в «Денвер» лидера клуба Аллена Айверсона. Взамен «76-е» получили Андре Миллера, Джо Смита, а также два выбора на драфте 2007 года. За две недели до обмена Айверсон, отыгравший все свои 11 сезонов в «Филадельфии», попросил руководителей клуба отпустить его. Они не стали чинить ему препятствий, и организовали обмен с «Денвером», остро нуждавшимся в усилении состава из-за дисквалификации на 15 матчей своего ведущего игрока Кармело Энтони.

Турнирная таблица 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды НБА 
 Самый ценный игрок: Дирк Новитцки, Даллас Маверикс
 Новичок года: Брэндон Рой, Портленд Трэйл Блэйзерс
 Оборонительный игрок года: Маркус Кэмби, Денвер Наггетс
 Шестой игрок года: Леандро Барбоза, Финикс Санз
 Самый прогрессирующий игрок: Монта Эллис, Юта Джаз
 Приз за спортивное поведение: Луол Денг, Чикаго Буллз
 Тренер года: Сэм Митчелл, Торонто Рэпторс
 Сборная НБА:
 Ф Дирк Новитцки — Даллас Маверикс
 Ф Тим Данкан — Сан-Антонио Спёрс
 Ц Амаре Стадемайр — Финикс Санз
 З Стив Нэш — Финикс Санз
 З Коби Брайант — Лос-Анджелес Лэйкерс

Плей-офф 2007

Сетка 

 * = Победители дивизионов; Преимущество своей площадки имели команды с наилучшим показателем побед и поражений в регулярном сезоне. Такие команды выделены курсивом

Примечания

Ссылки 
 2006-07 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 2006/2007